Michael Rutter ist der Name folgender Personen:

* Michael Rutter (Psychologe) (1933–2021), britischer Entwicklungspsychologe und Autismus-Forscher
 Michael Rutter (Rennfahrer) (* 1972), britischer Motorradrennfahrer